Референт (лат. referens, referentis) — термін, який визначає певний вид діяльності людини.
 Референт — особа, яка складає або читає де-небудь реферат (В той вечір були прочитані два реферати, зложені молодими членами нашого товариства… Ніхто з нашого товариства, навіть сам референт, не знав, хто власне схований під псевдонімом Чудака — Леся Українка, т..VIII, 1965, С.207).
 Референт — службова особа, що є доповідачем, консультантом з певних питань (Та ви тільки не перебільшуйте труднощів. Для специфіки у нас у штаті є референт — Іван Ле. Міжгір'я, 1953, С. 418).
Посада «референт» — досить часто зустрічається в штатних розкладах різного рівня державних і приватних установ.
Посада «секретар-референт» означає суміщення в повсякденній роботі обов'язків секретаря і референта.
 Референт рекламний — розроблювач первинного письмового варіанта рекламних повідомлень для радіо і телебачення на підставі інформації менеджера з реклами і клієнтів щодо постановки завдань у рекламі товарів чи послуг відповідно до фінансових можливостей клієнтів і особливостей засобів масової інформації.
 Референт — лінгв. Предмет або явище навколишньої дійсності, з яким співвідноситься дана мовна одиниця.

Примітки

Джерела 
 Словник української мови: в 11 томах. — С. 518.
 А. В. Пшенко, Е. А. Степанов. Секретарь-референт высокой квалификации. Документационное обеспечение управленческой деятельности.- Издательство «Академия», 2007.- 272 с.
 В. В. Галахов. Секретарь-референт высокой квалификации. Организация секретарского дела .- «Академи», 2007.- 240 с.

Термінологія
Службовці